Miguel Ángel Peralta puede referirse a:

 Miguel Ángel Peralta (1889-1927), militar mexicano;
 Miguel Ángel Peralta "Miguel Abuelo" (1946-1988), músico argentino.